Syväsalmensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syväsalmensaari (ö i Norra Savolax), 
 Syväsalmensaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Syväsalmensaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar